fizylierzy – piechurzy XVII i XVIII wieku wyposażeni w fuzje (karabiny z zamkiem skałkowym)
 fizylierzy – lżejsza piechota w wojskach napoleońskich
 fizylierzy – piechota wspierająca z okresu II wojny światowej wyposażona w  pistolety maszynowe